Der Porsche Tennis Grand Prix 2005 war ein WTA-Tennis-Hallenhartplatzturnier für Frauen in Filderstadt. Es war als Turnier der Tier-II-Kategorie Teil der WTA Tour 2005. Das Turnier fand vom 1. bis 9. Oktober 2005 statt.

Im Einzel gewann Lindsay Davenport gegen Amélie Mauresmo mit 6:2 und 6:4. Im Doppel gewann die Paarung Daniela Hantuchová / Anastassija Myskina mit 6:0, 3:6 und 7:5 gegen Květa Peschke / Francesca Schiavone.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Porsche Tennis Grand Prix 2005 fand vom 1. bis 3. Oktober 2005 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze für das Einzel und ein Qualifikationsplatz für das Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2005
Tennisturnier in Filderstadt